Isaac Macharia ist der Name folgender Personen:

* Isaac Waweru Macharia (* 1987), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Isaac Macharia Wanjohi (* 1978), kenianischer Marathonläufer